Antsoha, commune urbaine malgache dans la région du Menabe
 Antsoha,  commune rurale malgache dans la région de Sofia.